Setge de Sant Mateu (1705-1706) durant la guerra de successió espanyola
 Setge de Sant Mateu (1837) durant la primera guerra carlina